Армия обороны:

 Армия обороны Жэхэ — корпус Императорской армии Маньчжоу-Го
 Армия обороны Израиля — армия Государства Израиль
 Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики — вооружённые силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики